Villa Vásquez kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Villa Vásquez (kommun), Monte Cristi, 
 Villa Vásquez (ort), Monte Cristi,